Фирсово — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

История 

Станция открыта в 1926 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

Современное название дано 1 февраля 1946 года.

Деятельность 

На станции останавливаются пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Южно-Сахалинск — Тымовск и дизельный экспресс Южно-Сахалинск — Томари. Скорый поезд № 001/002 сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики не останавливается на станции.

Грузовые операции по параграфу не предусмотрены.

Изображения

Ссылки 
 Фирсово в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Фирсово в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области